ENOX1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 13-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 643 амінокислот, а молекулярна маса — 73 348.

Кодований геном білок за функцією належить до оксидоредуктаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, біологічні ритми, транспорт електронів, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з НАД, іоном міді. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Некатегоризовані білки